Уба́нги () — река в Центральной Африке, главный правый приток реки Конго.

Река берёт исток на границе с Демократической республикой Конго у города Джакома при слиянии рек Мбому и Уэле.

Первые 370 км река течёт в западном направлении, затем широкой петлей сворачивает на юго-запад, протекая затем через столицу Центральноафриканской республики Банги. Через 100 км после Банги Убанги образует естественную границу между уже названными государствами и с этого места до устья течёт на всём протяжении границы между Демократической республикой Конго и Республикой Конго. Убанги впадает в Конго 550 км ниже по течению от Банги и в 90 км к юго-западу от города Мбандака.

Длина Убанги, включая её левый исток Уеле, составляет 2272 км, площадь водосборного бассейна — 772 800 км². Средний расход воды достигает 4000 м³/с, варьируя в зависимости от сезона от 800 до 11000 м³/с.

В Центральноафриканской республике, особенно ниже по течению от Банги Убанги является судоходной и одной из важнейших транспортных артерий страны, так как в сезон дождей многие дороги оказываются затопленными.

Начиная с 1960-х гг. предлагаются различные проекты по переброске стока Убанги в долину Шари, для наполнения пересыхающего озера Чад.

См. также 
 Поворот сибирских рек
 Поворот китайских рек

Примечания

Литература 
 

Притоки Конго
Реки Демократической Республики Конго
Реки Республики Конго
Реки Центральноафриканской Республики
Пограничные реки